Der Wettbewerb im Leichtgewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 8. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 73 kg. Olympiasieger wurde der Japaner Shōhei Ōno vor Rustam Orujov aus Aserbaidschan. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Lascha Schawdatuaschwili aus Georgien und den Belgier Dirk Van Tichelt.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Leichtgewicht Männer

Leichtgewicht Manner